Нуралиева — женская форма фамилии .* Нуралиева, Гозель Мурадовна (род. 1954) — туркменский государственный деятель.
 Нуралиева, Наталья Викторовна (род. 1971) — советская самбистка, мастер спорта СССР международного класса.